O BK Valmiera (letão:Basketbolas Klubs Valmiera;português:Basquetebol Clube Valmiera), também conhecido como Valmiera Ordo por motivos de patrocinadores  é um clube profissional de basquetebol situado na cidade de Valmiera, Letônia que disputa atualmente a Liga Letã e a Liga Báltica.

Clubes esportivos fundados em 2000
Clubes de basquetebol da Letônia